Алфреду Диас Гомис или Диаш Гомеш (; 19 октября 1922, Салвадор, Баия — 18 мая 1999, Сан-Паулу) — бразильский  и .

Биография 
Дебютировал, как драматург в 15-летнем возрасте, позже стал писать сценарии сериалов.

Автор самой первой мыльной оперы на бразильском телевидении, получившей самую высокую оценку того времени. Ему принадлежат многочисленные бразильские ТВ-сериалы, мини-сериалы и несколько сценариев кинофильмов.

Он автор сценария «Исполнитель обета» ставшего первым бразильским и единственным южноамериканским фильмом, получившим «Золотую пальмовую ветвь» на кинофестивале в Каннах, и также первым, номинировавшимся на премию «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке».

Погиб в автомобильной аварии в Сан-Паулу в 1999 году.

Избранные произведения 
 "Исполнитель обета
 A Revolução dos Beatos
 O Santo Inquérito
 O Bem Amado (1973, ТВ-сериал)
 O Rei de Ramos
 Roque Santeiro
 A Ponte dos Suspiros
 Verão Vermelho
 Assim na Terra como no Céu
 Bandeira 2
 O Espigão
 Saramandaia
 Sinal de Alerta
 Expresso Brasil
 Mandala
 Araponga
 As Noivas de Copacabana
 Irmãos Coragem
 Decadência
 Fim do Mundo

В русском переводе 
 «Фомка» (пост. 1942),
 «Вторжение» (1960),
 «Исполняющий обет»,
 «Восстание блаженных» (обе — 1961),
 «Колыбель героя» (1965, пост. 1970),
 «Святая инквизиция» (1966) и др.

Примечания

Литература 
 Литературный энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. 1987.

Ссылки 
 

Погибшие в автомобильных катастрофах